CFD est un sigle qui peut signifier : 
 Communauté française des docteurs, un réseau national français des titulaires d'une thèse de doctorat ;
 , une locution anglaise désignant l'étude de la dynamique des fluides par la résolution numérique des équations la régissant ;
 Commission d'experts de l'OFSP sur la formation continue dans le domaine des dépendances ;
 Coordination des forces démocratiques, une alliance politique nigérienne ;
 Compagnie de chemins de fer départementaux, une compagnie française de chemins de fer secondaires ;
 Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, une compagnie ferroviaire française absorbée au  par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
 Chicago Fire Department, les services de secours et d'incendies de la ville de Chicago, aux États-Unis ;
 Contract for difference (en français, contrat de différence), un produit financier permettant de participer aux fluctuations de titres ou d'indices sans posséder ou emprunter les valeurs sous-jacentes ;
 Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, une intercommunalité du département du Doubs ;
 Cercle francophone de Đà Nẵng, au Viêt Nam ;
 Coupe fédérale de distance, une compétition de parapente ;
 Coup franc direct, au football.

CFD est un code qui peut signifier : 
 , l'aéroport de Bryan, au Texas (États-Unis), selon la liste des codes AITA.